Guisenheim est un village alsacien disparu après sa fusion avec le village de Rœschwoog au .

Notes et références

Voir aussi 

 Uffried

Village disparu dans le Bas-Rhin